Vozokany ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Gemeinde im Bezirk Galanta /Trnavský kraj, siehe Vozokany (Galanta)
 einer Gemeinde im Bezirk Topoľčany/Nitriansky kraj, siehe Vozokany (Topoľčany)
sowie eines nunmehrigen Ortsteiles der Gemeinde Hronovce, siehe Vozokany nad Hronom

Weitere Ortsnamen enthalten den Namen als Teil:
 Malé Vozokany im Bezirk Zlaté Moravce/Nitriansky kraj
 Plavé Vozokany im Bezirk Levice/Nitriansky kraj
 Veľké Vozokany im Bezirk Zlaté Moravce/Nitriansky kraj

Der Ort Nové Vozokany bestand zwischen 1975 und 1990 aus den Orten Malé Vozokany, Veľké Vozokany und Červený Hrádok